Egnatia – antica strada della Repubblica romana, costruita nel 146 a.C.
Egnatia – autostrada della Grecia
Egnatia – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
Egnatia – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
Egnazia o Egnatia antica città nella Puglia
Egnatia, traghetto della Hellenic Mediterranean Lines in servizio dal 1960 al 1935.